Лома де ла Палма има више значења:

 Лома де ла Палма (Сан Кристобал Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де ла Палма (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику